Jääskeläinen ist der Familienname folgender Personen:

 Arto Jääskeläinen (* 1960), finnischer Biathlet
 Ilkka Jääskeläinen (* 1979), finnischer Sänger
 Jussi Jääskeläinen (* 1975), finnischer Fußballtorhüter
 Oula Jääskeläinen (* 1969), finnischer Eiskunstläufer
 Pasi Jääskeläinen (1869–1920), finnischer Schauspieler, Sänger, Dramatiker und Kantelespieler
 Pietari Jääskeläinen (* 1947), finnischer Politiker
 Sulo Jääskeläinen (1890–1942), finnischer Skispringer und Nordischer Kombinierer
 Will Jääskeläinen (* 1998), finnischer Fußballtorhüter